Derrar Lehtihet, né en Algérie, est un wali.

Biographie

Études

Fonctions 

Ses principales fonctions occupées sont :
 Chef de la Daïra de N'Gaous: (-).
 Chef de la Daïra de Cherchell: (-).
 Chef de la Daïra de Chéraga: (-).
 Wali de Biskra: (-).
 Chef de Cabinet du Ministre Délégué au Commerce: (-).
 Secrétaire Général du Conseil National Économique et Social (CNES): (-).

Itinéraire

Références

Wali algérien
Naissance en Algérie